

Радянський Союз 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
!width=60| Сезон
!width=100| Ліга (назва)
! Місце
! Ігор
! В
! Н
! П
! М+
! М-
! Очок
!Кубок
!colspan=2|Європа
!Примітки
|-
|align=center|1936 (Весна)
|align=center|I (Група A) 	
|align=center bgcolor=silver|2 з 7	 
|align=center|6   
|align=center|4   
|align=center|0   
|align=center|2  
|align=center|18  
|align=center|11   
|align=center|14
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|3 очки за перемогу, 2 - нічию, 1 – поразку
|-
|align=center|1936 (Осінь)	
|align=center|I (Група A) 	
|align=center|6 з 8	 
|align=center|7   
|align=center|1   
|align=center|3   
|align=center|3  
|align=center|16  
|align=center|19   
|align=center|12
|align=center|1/32 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|3 очки за перемогу, 2 - нічию, 1 – поразку
|-
|align=center|1937		
|align=center|I (Група A) 	
|align=center bgcolor=#A67D3D|3 з 9	
|align=center|16   
|align=center|7   
|align=center|6   
|align=center|3  
|align=center|33  
|align=center|24   
|align=center|36
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|3 очки за перемогу, 2 - нічию, 1 – поразку
|-
|align=center|1938		
|align=center|I (Група A) 	
|align=center|4 з 26	
|align=center|25  
|align=center|15  
|align=center|6   
|align=center|4  
|align=center|76  
|align=center|35   
|align=center|36
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|2 очки за перемогу, 1 - нічию, 0 – поразку
|-
|align=center|1939		
|align=center|I (Група A) 	
|align=center|8 з 14	
|align=center|26   
|align=center|9   
|align=center|8   
|align=center|9  
|align=center|39  
|align=center|44   
|align=center|26
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|2 очки за перемогу, 1 - нічию, 0 – поразку
|-
|align=center|1940		
|align=center|I (Група A) 	
|align=center|8 з 13 	
|align=center|24   
|align=center|6   
|align=center|9   
|align=center|9  
|align=center|32  
|align=center|49   
|align=center|21	
|align=center|Не брав участі
|align=center|
|align=center|
|align=center|2 очки за перемогу, 1 - нічию, 0 – поразку
|-
|align=center|1941  
|align=center bgcolor=gray|I (Група A)
|align=center bgcolor=gray|8 з 15	 
|align=center bgcolor=gray|9   
|align=center bgcolor=gray|4   
|align=center bgcolor=gray|2   
|align=center bgcolor=gray|3  
|align=center bgcolor=gray|16  
|align=center bgcolor=gray|14   
|align=center bgcolor=gray|10 
|align=center bgcolor=gray|Не брав участі
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Неофіційний (не закінчено через Другу світову війну)
|-
|align=center|1942 
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Друга світова війна перешкодила провести
|-
|align=center|1943
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Друга світова війна перешкодила провести
|-
|align=center|1944
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Не брав участі
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Друга світова війна перешкодила провести
|-
|align=center|1945 		
|align=center|I (1 Група) 	
|align=center|11 з 12	
|align=center|22   
|align=center|1   
|align=center|6  
|align=center|15  
|align=center|13  
|align=center|50    
|align=center|8
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1946 		
|align=center|I (1 Група) 	
|align=center|12 з 12	
|align=center|22   
|align=center|4   
|align=center|5  
|align=center|13  
|align=center|18  
|align=center|39   
|align=center|13
|align=center bgcolor=#A67D3D|Півфінал
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1947 		
|align=center|I (1 Група) 	
|align=center|4 з 13	
|align=center|24   
|align=center|9   
|align=center|9   
|align=center|6  
|align=center|27  
|align=center|31   
|align=center|27
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1948 		
|align=center|I (1 Група) 	
|align=center|10 з 14	
|align=center|26   
|align=center|7   
|align=center|6  
|align=center|13  
|align=center|32  
|align=center|50   
|align=center|20
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1949 		
|align=center|I (1 Група) 	
|align=center|7 з 18	
|align=center|34  
|align=center|17   
|align=center|6  
|align=center|11  
|align=center|48  
|align=center|47   
|align=center|40
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1950 		
|align=center|I (Клас A) 	
|align=center|13 з 19	
|align=center|36  
|align=center|10  
|align=center|11  
|align=center|15  
|align=center|39  
|align=center|53   
|align=center|31
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1951 		
|align=center|I (Клас A) 	
|align=center|8 з 15	
|align=center|28   
|align=center|9   
|align=center|9  
|align=center|10  
|align=center|43  
|align=center|39   
|align=center|27
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1952 		
|align=center|I (Клас A) 	
|align=center bgcolor=silver|2 з 14	
|align=center|13   
|align=center|7   
|align=center|3   
|align=center|3  
|align=center|26  
|align=center|14   
|align=center|17
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1953 		
|align=center|I (Клас A) 	
|align=center|8 з 11	
|align=center|20   
|align=center|6   
|align=center|5   
|align=center|9  
|align=center|21  
|align=center|26   
|align=center|17
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1954 		
|align=center|I (Клас A) 	
|align=center|5 з 13	
|align=center|24   
|align=center|8  
|align=center|10   
|align=center|6  
|align=center|31  
|align=center|29   
|align=center|26	
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1955 		
|align=center|I (Клас A) 	
|align=center|6 з 12	
|align=center|22   
|align=center|8   
|align=center|6   
|align=center|8  
|align=center|31  
|align=center|37   
|align=center|22
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1956 		
|align=center|I (Клас A) 	
|align=center|4 з 12	
|align=center|22   
|align=center|7  
|align=center|10   
|align=center|5  
|align=center|32  
|align=center|31   
|align=center|24
|align=center|Не брав участі
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1957 		
|align=center|I (Клас A) 	
|align=center|6 з 12	
|align=center|22   
|align=center|8   
|align=center|7   
|align=center|7  
|align=center|30  
|align=center|30   
|align=center|23
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1958 		
|align=center|I (Клас A) 	
|align=center|6 з 12	
|align=center|22   
|align=center|7   
|align=center|9   
|align=center|6  
|align=center|40  
|align=center|33   
|align=center|23
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1959 		
|align=center|I (Клас A) 	
|align=center|7 з 12	
|align=center|22   
|align=center|6   
|align=center|8   
|align=center|8  
|align=center|26  
|align=center|33   
|align=center|20
|align=center|Не брав участі
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1960 (Весна)	
|align=center bgcolor=gray|I (Клас A, Підгрупа II) 
|align=center bgcolor=gray|1 з 11 
|align=center bgcolor=gray|20  
|align=center bgcolor=gray|13   
|align=center bgcolor=gray|2   
|align=center bgcolor=gray|5  
|align=center bgcolor=gray|46  
|align=center bgcolor=gray|23   
|align=center bgcolor=gray|28
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Попередній раунд
|-
|align=center|1960 		
|align=center|I (Клас A, Фінал) 	
|align=center bgcolor=silver|2 з 6	
|align=center|10   
|align=center|5   
|align=center|1   
|align=center|4  
|align=center|19  
|align=center|14   
|align=center|11
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1961 (Весна)	
|align=center bgcolor=gray|I (Клас A, Підгрупа II) 
|align=center bgcolor=gray|2 з 11
|align=center bgcolor=gray|20  
|align=center bgcolor=gray|12   
|align=center bgcolor=gray|5   
|align=center bgcolor=gray|3  
|align=center bgcolor=gray|41  
|align=center bgcolor=gray|19   
|align=center bgcolor=gray|29
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Попередній раунд
|-
|align=center|1961 		
|align=center|I (Клас A, Фінал) 	
|align=center bgcolor=gold|1 з 10	
|align=center|30  
|align=center|18   
|align=center|9   
|align=center|3  
|align=center|58  
|align=center|28   
|align=center|45	
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Весняні результати включені до підсумкової таблиці. У фінальній частині кожна команда грала тільки з командою з іншої підгрупи
|-
|align=center|1962 (Весна)	
|align=center bgcolor=gray|I (Клас A, Підгрупа I) 
|align=center bgcolor=gray|1 з 11	
|align=center bgcolor=gray|20  
|align=center bgcolor=gray|14   
|align=center bgcolor=gray|5   
|align=center bgcolor=gray|1  
|align=center bgcolor=gray|44  
|align=center bgcolor=gray|20   
|align=center bgcolor=gray|33
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Попередній раунд
|-
|align=center|1962 		
|align=center|I (Клас A, Фінал) 	
|align=center|5 з 12	
|align=center|22   
|align=center|8   
|align=center|9   
|align=center|5  
|align=center|36  
|align=center|28   
|align=center|25
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1963		
|align=center|I (Клас A, 1 Група) 
|align=center|9 з 20
|align=center|38  
|align=center|16  
|align=center|12  
|align=center|10  
|align=center|68  
|align=center|48   
|align=center|44
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1964 		
|align=center|I (Клас A, 1 Група) 
|align=center|6 з 17
|align=center|32  
|align=center|10  
|align=center|16   
|align=center|6  
|align=center|42  
|align=center|29   
|align=center|36	
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1965 		
|align=center|I (Клас A, 1 Група) 
|align=center bgcolor=silver|2 з 17
|align=center|32  
|align=center|22   
|align=center|6   
|align=center|4  
|align=center|58  
|align=center|22   
|align=center|50
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|			
|-
|align=center|1966 		
|align=center|I (Клас A, 1 Група) 
|align=center bgcolor=gold|1 з 19
|align=center|36  
|align=center|23  
|align=center|10   
|align=center|3  
|align=center|66  
|align=center|17   
|align=center|56	
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|КВК
|align=center|1/4 фіналу
|align=center|
|-
|align=center|1967 		
|align=center|I (Клас A, 1 Група) 
|align=center bgcolor=gold|1 з 19
|align=center|36  
|align=center|21  
|align=center|12   
|align=center|3  
|align=center|51  
|align=center|11   
|align=center|54
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|	
|-
|align=center|1968 		
|align=center|I (Клас A, 1 Група) 
|align=center bgcolor=gold|1 з 20
|align=center|38  
|align=center|21  
|align=center|15   
|align=center|3  
|align=center|58  
|align=center|25   
|align=center|57
|align=center|
|align=center|КЄЧ
|align=center|1/8 фіналу (2 раунд)
|align=center|
|-
|align=center|1969 (Весна)	
|align=center bgcolor=gray|I (Клас A, Підгрупа I) 
|align=center bgcolor=gray|1 з 10
|align=center bgcolor=gray|18  
|align=center bgcolor=gray|10   
|align=center bgcolor=gray|8   
|align=center bgcolor=gray|0  
|align=center bgcolor=gray|25   
|align=center bgcolor=gray|6   
|align=center bgcolor=gray|28
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|Попередній раунд
|-
|align=center|1969 		
|align=center|I (Клас A, 1 Група) 
|align=center bgcolor=silver|2 з 14
|align=center|26  
|align=center|16   
|align=center|7   
|align=center|3  
|align=center|37  
|align=center|13   
|align=center|39
|align=center|
|align=center|КЄЧ
|align=center|
|align=center|бойкотував (на знак протесту проти поновного жеребкування УЄФА 1 раунду клуби із Східної і Центральної Європи відмовили брати участь)
|-
|align=center|1970 		
|align=center|I (Вища група A) 
|align=center|7 з 17
|align=center|32  
|align=center|14   
|align=center|5  
|align=center|13  
|align=center|36  
|align=center|32   
|align=center|33	
|align=center bgcolor=#A67D3D|Півфінал
|align=center|КЄЧ
|align=center|1/8 фіналу (2 раунд)
|align=center|
|-
|align=center|1971 		
|align=center|I (Вища ліга)  	
|align=center bgcolor=gold|1 з 16	
|align=center|30  
|align=center|17  
|align=center|10   
|align=center|3  
|align=center|41  
|align=center|17   
|align=center|44
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1972 		
|align=center|I (Вища ліга)  	
|align=center bgcolor=silver|2 з 16	
|align=center|30  
|align=center|12  
|align=center|11   
|align=center|7  
|align=center|52  
|align=center|38   
|align=center|35	
|align=center|1/8 фіналу
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1973 		
|align=center|I (Вища ліга)  	
|align=center bgcolor=silver|2 з 16	
|align=center|30  
|align=center|16   
|align=center|8   
|align=center|6  
|align=center|44  
|align=center|23   
|align=center|36	
|align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|align=center|КЄЧ
|align=center|1/4 фіналу
|align=center|за 4 нічиї – 1 очко, за інші 4 нічиї – 0 очок
|-
|align=center|1974 		
|align=center|I (Вища ліга)  	
|align=center bgcolor=gold|1 з 16	
|align=center|30  
|align=center|14  
|align=center|12   
|align=center|4  
|align=center|49  
|align=center|24   
|align=center|40	
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|КУЄФА
|align=center|1/8 фіналу (3 раунд)
|align=center|
|-
|align=center|1975 		
|align=center|I (Вища ліга)  	
|align=center bgcolor=gold|1 з 16	
|align=center|30  
|align=center|17   
|align=center|9   
|align=center|4  
|align=center|53  
|align=center|30   
|align=center|43
|align=center|
|align=center|КВК
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center bgcolor=gold|Володар Суперкубка УЄФА
|-
|align=center|1976 (Весна)	
|align=center|I (Вища ліга)  	
|align=center|8 з 16	
|align=center|15   
|align=center|5   
|align=center|5   
|align=center|5  
|align=center|14  
|align=center|12   
|align=center|15
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1976 (Осінь)	
|align=center|I (Вища ліга)  	
|align=center bgcolor=silver|2 з 16	
|align=center|15   
|align=center|6   
|align=center|6   
|align=center|3  
|align=center|22  
|align=center|16   
|align=center|18
|align=center|
|align=center|КЄЧ
|align=center|1/4 фіналу
|align=center|
|-
|align=center|1977 		
|align=center|I (Вища ліга)  	
|align=center bgcolor=gold|1 з 16	
|align=center|30  
|align=center|14  
|align=center|15   
|align=center|1  
|align=center|51  
|align=center|12   
|align=center|43
|align=center|
|align=center|КЄЧ
|align=center bgcolor=#A67D3D|Півфінал
|align=center|
|-
|align=center|1978
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=silver|2 з 16
|align=center|30
|align=center|15
|align=center|9
|align=center|6
|align=center|42
|align=center|20
|align=center|38
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|КУЄФА
|align=center|1/32 фіналу (1 раунд)
|align=center|-1 очко за перевищення ліміту на нічиї
|-
|align=center|1979
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=#A67D3D|3 з 18
|align=center|34
|align=center|21
|align=center|5
|align=center|8
|align=center|51
|align=center|26
|align=center|47
|align=center|1/4 фіналу
|align=center|КЄЧ
|align=center|1/8 фіналу (2 раунд)
|align=center|
|-
|align=center|1980
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 18
|align=center|34
|align=center|21
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|63
|align=center|23
|align=center|51
|align=center bgcolor=#A67D3D|Півфінал
|align=center|КУЄФА
|align=center|1/8 фіналу (3 раунд)
|align=center|
|-
|align=center|1981
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 18
|align=center|34
|align=center|22
|align=center|9
|align=center|3
|align=center|58
|align=center|26
|align=center|53
|align=center|1/4 фіналу
|align=center|КУЄФА
|align=center|1/32 фіналу (1 раунд)
|align=center|
|-
|align=center|1982
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=silver|2 з 18
|align=center|34
|align=center|18
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|58
|align=center|25
|align=center|46
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|КЄЧ
|align=center|1/4 фіналу
|align=center|
|-
|align=center|1983
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center|7 з 18
|align=center|34
|align=center|14
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|50
|align=center|34
|align=center|38
|align=center|1/4 фіналу
|align=center|КЄЧ
|align=center|1/4 фіналу
|align=center|
|-
|align=center|1984
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center|10 з 18
|align=center|34
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|9
|align=center|46
|align=center|30
|align=center|34
|align=center|1/8 фіналу
|align=center|КУЄФА
|align=center|1/32 фіналу (1 раунд)
|align=center|-3 очки за понадлімітні нічиї
|-
|align=center|1985
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 18
|align=center|34
|align=center|20
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|64
|align=center|26
|align=center|48
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1986
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 16
|align=center|30
|align=center|14
|align=center|11
|align=center|5
|align=center|53
|align=center|33
|align=center|39
|align=center|1/8 фіналу
|align=center|КВК
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center bgcolor=silver|Фіналіст Суперкубка УЄФА
|-
|align=center|1987
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center|6 з 16
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|37
|align=center|27
|align=center|32
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|КЄЧ
|align=center bgcolor=#A67D3D|Півфінал
|align=center|
|-
|align=center|1988
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=silver|2 з 16
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|43
|align=center|19
|align=center|43
|align=center|1/8 фіналу
|align=center|КЄЧ
|align=center|1/16 фіналу (1 раунд)
|align=center|
|-
|align=center|1989
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=#A67D3D|3 з 16
|align=center|30
|align=center|13
|align=center|12
|align=center|5
|align=center|44
|align=center|27
|align=center|38
|align=center bgcolor=#A67D3D|Півфінал
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1990
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 13
|align=center|24
|align=center|14
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|44
|align=center|20
|align=center|34
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|КУЄФА
|align=center|1/8 фіналу (3 раунд)
|align=center|
|-
|align=center|1991
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center|5 з 16
|align=center|30
|align=center|13
|align=center|9
|align=center|8
|align=center|43
|align=center|34
|align=center|35
|align=center|1/16 фіналу
|align=center|КВК
|align=center|1/4 фіналу
|align=center|відмовився від дальшої участі у Кубку СРСР. Текстильник (Камишин) продовжив боротьбу.
|}

Україна 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
!width=60| Сезон
!width=100| Ліга (назва)
! Місце
! Ігор
! В
! Н
! П
! М+
! М-
! Очок
!Кубок
!Суперкубок
!colspan=2|Європа
!Примітки
|-
|align=center|1992
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=silver|2 з 10
|align=center|18
|align=center|13
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|31
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|1/4 
|align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|КЄЧ
|align=center|Груповий етап
|align=center|Відмова у Кубку СРСР на етапі 1/4 фіналу.Фінал: Таврія (Сімферополь)-Динамо (Київ)-1:0
|-
|align=center|1992/93
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 16
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|59
|align=center|14
|align=center|44
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|КУЄФА
|align=center|1/16 (2 раунд)
|align=center|
|-
|align=center|1993/94
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 18
|align=center|34
|align=center|23
|align=center|10
|align=center|1
|align=center|61
|align=center|21
|align=center|56
|align=center|1/8 
|align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|ЛЧ
|align=center|1 раунд
|align=center|
|-
|align=center|1994/95
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 18
|align=center|34
|align=center|25
|align=center|8
|align=center|1
|align=center|87
|align=center|24
|align=center|83
|align=center|1/4 
|align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|ЛЧ
|align=center|Груповий етап, 4 місце
|align=center|
|-
|align=center|1995/96
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 18
|align=center|34
|align=center|24
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|65
|align=center|17
|align=center|79
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|ЛЧ
|align=center|Груповий етап
|align=center|Дискваліфікація з ЛЧ за спробу підкупу суддів
|-
|rowspan="2" align=center|1996/97
|rowspan="2" align=center|I (Вища ліга)
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|1 з 16
|rowspan="2" align=center|30
|rowspan="2" align=center|23
|rowspan="2" align=center|4
|rowspan="2" align=center|3
|rowspan="2" align=center|69
|rowspan="2" align=center|20
|rowspan="2" align=center|73
|rowspan="2" align=center|1/8 
|rowspan="2" align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|ЛЧ
|align=center|Кваліфікаційний раунд
|rowspan="2" align=center|
|-
|align=center|КУЄФА
|align=center|1/32 фіналу (1 раунд) 
|-
|align=center|1997/98
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 16
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|70
|align=center|15
|align=center|72
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|ЛЧ
|align=center|1/4 
|align=center|
|-
|align=center|1998/99
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 16
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|75
|align=center|17
|align=center|74
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|ЛЧ
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2 
|align=center|
|-
|align=center|1999/00
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 16
|align=center|30
|align=center|27
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|85
|align=center|18
|align=center|84
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|ЛЧ
|align=center|2 груповий етап, 3 місце
|align=center|
|-
|align=center|2000/01
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 14
|align=center|26
|align=center|20
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|58
|align=center|17
|align=center|64
|align=center|1/16
|align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|ЛЧ
|align=center|1 груповий етап, 4 місце
|align=center|у Кубку України поступився у серії пенальті сумському «Спартаку»
|-
|align=center|2001/02
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=silver|2 з 14
|align=center|26
|align=center|20
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|62
|align=center|9
|align=center|65
|align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|ЛЧ
|align=center|I груповий етап, 4 місце
|align=center|
|-
|rowspan="2" align=center|2002/03
|rowspan="2" align=center|I (Вища ліга)
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|1 з 16
|rowspan="2" align=center|30
|rowspan="2" align=center|23
|rowspan="2" align=center|4
|rowspan="2" align=center|3
|rowspan="2" align=center|66
|rowspan="2" align=center|20
|rowspan="2" align=center|73
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|Володар
|rowspan="2" align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|ЛЧ
|align=center|I груповий етап, 3 місце
|rowspan="2" align=center|
|-
|align=center|КУЄФА
|align=center|3 раунд
|-
|align=center|2003/04
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 16
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|68
|align=center|20
|align=center|73
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2 
|align=center bgcolor=gray|не пров.
|align=center|ЛЧ
|align=center|I груповий етап, 4 місце
|align=center|
|-
|rowspan="2" align=center|2004/05
|rowspan="2" align=center|I (Вища ліга)
|rowspan="2" align=center bgcolor=silver|2 з 16
|rowspan="2" align=center|30
|rowspan="2" align=center|23
|rowspan="2" align=center|4
|rowspan="2" align=center|3
|rowspan="2" align=center|58
|rowspan="2" align=center|14
|rowspan="2" align=center|73
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|Володар
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|ЛЧ
|align=center|I груповий етап, 3 місце
|rowspan="2" align=center|
|-
|align=center|КУЄФА
|align=center|1/32 
|-
|align=center|2005/06
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=silver|2 з 16
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|68
|align=center|20
|align=center|75
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|align=center|ЛЧ
|align=center|2 кваліфікаційний раунд
|align=center|
|-
|align=center|2006/07
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 16
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|67
|align=center|23
|align=center|74
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|ЛЧ
|align=center|Груповий етап, 4 місце
|align=center|
|-
|align=center|2007/08
|align=center|I (Вища ліга)
|align=center bgcolor=silver|2 з 16
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|65
|align=center|26
|align=center|71
|align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|ЛЧ
|align=center|Груповий етап, 4 місце
|align=center|
|-
|rowspan="2" align=center|2008/09
|rowspan="2" align=center|I (Прем'єр-ліга)
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|1 з 16
|rowspan="2" align=center|30
|rowspan="2" align=center|26
|rowspan="2" align=center|1
|rowspan="2" align=center|3
|rowspan="2" align=center|71
|rowspan="2" align=center|19
|rowspan="2" align=center|79
|rowspan="2" align=center bgcolor=#A67D3D|1/2
|rowspan="2" align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|align=center|ЛЧ
|align=center|Груповий етап, 3 місце
|rowspan="2" align=center|
|-
|align=center| КУЄФА
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2 
|-
|align=center|2009/10
|align=center|I (Прем'єр-ліга)
|align=center bgcolor=silver|2 з 16
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|5
|align=center|3
|align=center|61
|align=center|16
|align=center|71
|align=center|1/4 
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|ЛЧ
|align=center|Груповий етап, 4 місце
|align=center|
|-
|rowspan="2" align=center|2010/11
|rowspan="2" align=center|I (Прем'єр-ліга)
|rowspan="2" align=center bgcolor=silver|2 з 16
|rowspan="2" align=center|30
|rowspan="2" align=center|20
|rowspan="2" align=center|5
|rowspan="2" align=center|5
|rowspan="2" align=center|60
|rowspan="2" align=center|24
|rowspan="2" align=center|65
|rowspan="2" align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|rowspan="2" align=center|Не брав участі
|align=center|ЛЧ
|align=center|Раунд плей-офф
|rowspan="2" align=center|
|-
|align=center|ЛЄ
|align=center|1/4
|-
|rowspan="2" align=center|2011/12
|rowspan="2" align=center|I (Прем'єр-ліга)
|rowspan="2" align=center bgcolor=silver|2 з 16
|rowspan="2" align=center|30
|rowspan="2" align=center|23
|rowspan="2" align=center|6
|rowspan="2" align=center|1
|rowspan="2" align=center|56
|rowspan="2" align=center|12
|rowspan="2" align=center|75
|rowspan="2" align=center|1/8
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|ЛЧ
|align=center|Третій кваліфікаційний раунд
|rowspan="2" align=center|
|-
|align=center|ЛЄ
|align=center|Груповий етап, 3 місце
|-
|rowspan="2" align=center|2012/13
|rowspan="2" align=center|I (Прем'єр-ліга)
|rowspan="2" align=center bgcolor=#A67D3D|3 з 16
|rowspan="2" align=center|30
|rowspan="2" align=center|20
|rowspan="2" align=center|2
|rowspan="2" align=center|8
|rowspan="2" align=center|55
|rowspan="2" align=center|23
|rowspan="2" align=center|62
|rowspan="2" align=center|1/16
|rowspan="2" align=center |Не брав участі
|align=center|ЛЧ
|align=center|Груповий етап, 3 місце
|rowspan="2" align=center|
|-
|align=center|ЛЄ 
|align=center|1/16
|-
|align=center|2013/14
|align=center|I (Прем'єр-ліга)
|align=center|4 з 16
|align=center|28
|align=center|16
|align=center|5
|align=center|7
|align=center|55
|align=center|33
|align=center|53
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|Не брав участі
|align=center|ЛЄ
|align=center|1/16
|align=center|
|-
|align=center|2014/15
|align=center|I (Прем'єр-ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 14
|align=center|26
|align=center|20
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|65
|align=center|12
|align=center|66
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|align=center|ЛЄ
|align=center|1/4
|align=center|
|-
|align=center|2015/16
|align=center|I (Прем'єр-ліга)
|align=center bgcolor=gold|1 з 14
|align=center|26
|align=center|23
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|54
|align=center|11
|align=center|70
|align=center|1/4
|align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|align=center|ЛЧ
|align=center|1/8
|align=center|
|-
|align=center|2016/17
|align=center|I (Прем'єр-ліга)
|align=center bgcolor=silver|2 з 12
|align=center|32
|align=center|21
|align=center|4
|align=center|7
|align=center|69
|align=center|33
|align=center|67
|align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|ЛЧ
|align=center|Груповий етап, 4 місце
|align=center|
|-
|rowspan="2" align=center|2017/18
|rowspan="2" align=center|I (Прем'єр-ліга)
|rowspan="2" align=center bgcolor=silver|2 з 12
|rowspan="2" align=center|32
|rowspan="2" align=center|22
|rowspan="2" align=center|7
|rowspan="2" align=center|3
|rowspan="2" align=center|64
|rowspan="2" align=center|25
|rowspan="2" align=center|73
|rowspan="2" align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|rowspan="2" align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|align=center|ЛЧ
|align=center|Третій кваліфікаційний раунд
|rowspan="2"|
|-
|align=center|ЛЄ
|align=center|1/8
|-
|rowspan="2" align=center|2018/19
|rowspan="2" align=center|I (Прем'єр-ліга)
|rowspan="2" align=center bgcolor=silver|2 з 12
|rowspan="2" align=center|32
|rowspan="2" align=center|22
|rowspan="2" align=center|6
|rowspan="2" align=center|4
|rowspan="2" align=center|54
|rowspan="2" align=center|18
|rowspan="2" align=center|72
|rowspan="2" align=center|1/4
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|ЛЧ
|align=center|Раунд плей-офф
|rowspan="2" align=center|
|-
|align=center|ЛЄ
|align=center|1/8
|-
|rowspan="2" align=center|2019/20
|rowspan="2" align=center|I (Прем'єр-ліга)
|rowspan="2" align=center bgcolor=silver|2 з 12
|rowspan="2" align=center|32
|rowspan="2" align=center|18
|rowspan="2" align=center|5
|rowspan="2" align=center|9
|rowspan="2" align=center|65
|rowspan="2" align=center|35
|rowspan="2" align=center|59
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|Володар
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|ЛЧ
|align=center|Другий кваліфікаційний раунд
|rowspan="2" align=center|
|-
|align=center|ЛЄ
|align=center|Груповий етап, 3 місце
|-
|rowspan="2" align=center|2020/21
|rowspan="2" align=center|I (Прем'єр-ліга)
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|1 з 14
|rowspan="2" align=center|26
|rowspan="2" align=center|20
|rowspan="2" align=center|5
|rowspan="2" align=center|1
|rowspan="2" align=center|59
|rowspan="2" align=center|15
|rowspan="2" align=center|65
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|Володар
|rowspan="2" align=center bgcolor=gold|Володар
|align=center|ЛЧ
|align=center|Груповий етап, 3 місце
|rowspan="2" align=center|
|-
|align=center|ЛЄ
|align=center|1/8
|-
|align=center|2021/22
|align=center bgcolor=gray|I (Прем'єр-ліга)
|align=center bgcolor=gray|- з 16
|align=center bgcolor=gray|18
|align=center bgcolor=gray|14
|align=center bgcolor=gray|3
|align=center bgcolor=gray|1
|align=center bgcolor=gray|47
|align=center bgcolor=gray|9
|align=center bgcolor=gray|45
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|
|align=center bgcolor=gray|ЛЧ
|align=center bgcolor=gray|Груповий етап, 4 місце
|align=center bgcolor=gray|Турнір не завершено через російське вторгнення в Україну
|}


Посилання 
Історичний сайт про Динамо (Київ)

Примітки 

Динамо (Київ)
Сезони «Динамо» (Київ)
Сезони українських футбольних клубів